O nome Utor, que significa linha de tempestade em marshalês, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Utor (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 que atingiu as Filipinas e a China.
 Tufão Utor (2006) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 que causou 30 fatalidades na região central das Filipinas.

Desambiguação